Ásia — maior continente da Terra
 Ásia (mitologia)
 Asia (banda) — banda de rock
 Asia (filme) — filme israelense de 2020
 Anatólia — região da Turquia conhecida como "Ásia Menor"

Topônimos 
 Ásia (província romana) — província do Império Romano
 Diocese da Ásia — diocese do Império Romano
 Asia (distrito) — distrito peruano

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos